Kossak ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Kossak (1936–2016), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Ernst Kossak (1814–1880), deutscher Journalist
 Hans-Christian Kossak (* 1944), deutscher Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut
 Juliusz Kossak (1824–1899), polnischer Maler
 Karl Ludwig Kossak (1891–1949), österreichischer Schriftsteller, auch als Kossak-Raytenau
 Leon Kossak (1815–1877), polnischer Offizier und Maler
 Margarethe Kossak (1855–??), deutsche Schriftstellerin
 Wojciech Kossak, auch Adalbert von Kossak genannt (1857–1942), polnischer Maler
 Zofia Kossak-Szczucka (1889–1968), polnische Schriftstellerin und Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Kosak
 Kozák
 Kossack